Royal Crescent, un ensemble résidentiel situé à Bath, en Angleterre ;
 Royal Crescent, une rue de Londres, en Angleterre.